Lalanne (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Lalanne (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje